Electronic Entertainment Expo 2014 (сокр. E3 2014) — 20-я международная выставка компьютерных игр Electronic Entertainment Expo (E3). E3 является ежегодной торговой выставкой в индустрии компьютерных игр, которая проводится организацией Entertainment Software Association (ESA). Е3 2014 проходила с 9 по  включительно в Los Angeles Convention Center. E3 используется многими разработчиками компьютерных игр для презентации своих будущих игр и игрового аппаратного обеспечения.

Пресс-конференции

Microsoft
Microsoft провела пресс-конференцию 9 июня в 21:30 (MSK). На ней были показаны трейлеры таких игр, как Forza Horizon 2, Evolve, Dragon Age: Inquisition, Sunset Overdrive, Project Spark, Ori and the Blind Forest, Halo 5: Guardians и Scalebound. Также был продемонстрирован геймплей игр Assassin's Creed: Unity, Sunset Overdrive, Ведьмак 3: Дикая охота и Tom Clancy's The Division.

Electronic Arts
Electronic Arts провела пресс-конференцию 9 июня в 23:00 (MSK).

Ubisoft
Ubisoft провела пресс-конференцию 10 июня в 02:00 (MSK).

Sony
Sony провела пресс-конференцию 10 июня в 05:00 (MSK).

Nintendo
Nintendo не стала проводить пресс-конференцию второй год подряд. Вместо этого она провела онлайн-трансляцию 10 июня в 20:00 (MSK). Президент кампании и пресс-секретарь Сатору Ивата не появились на E3 по неуказанным медицинским причинам. Гейм-дизайнер Сигэру Миямото сделал презентацию кампании на этом мероприятии. Nintendo подтвердила, что не собирается делать продолжение серии Super Mario Galaxy.

Список известных компаний
Список основных участников, которые появились на E3 2014.

Список известных игр
Список известных игр, которые были продемонстрированы на E3 2014.

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт Е3

Electronic Entertainment Expo
Июнь 2014 года
2014 год в Калифорнии